Der 43. Schweizer Cup wurde vom 3. September 1967 bis zum 15. April 1968 ausgetragen. Titelverteidiger war der Verein FC Lugano.

Der Modus 
Es wurde im K.O.-System gespielt. Im Fall eines Gleichstandes zum Ende der Verlängerung wurde das Spiel auf dem Platz der Gastmannschaft wiederholt. Das Finalspiel fand in Bern statt.

Teilnehmende Mannschaften 
Am Schweizer Cup nahmen insgesamt 57 Mannschaften teil, die fett markierten Mannschaften sind noch im Wettbewerb vertreten.

2. Ausscheidungs-Runde 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

3. Ausscheidungs-Runde 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

1/16-Finals 
In den 1/16-Finals spielten erstmals die Mannschaften der Nationalliga A mit:

 
 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Anmerkung

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 15. April 1968 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Quellen 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1967/68 - Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1967/68 - Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1967/68 - Website (italienisch)

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

1967 68
Fußballsaison 1967/68